Osoby:
 Gaspard Monge (1746–1818) – francuski matematyk, fizyk, chemik
 Manuel Sánchez Monge – hiszpański duchowny katolicki
 Mario Monge (1938-2009) – salwadorski piłkarz
 Luis Alberto Monge (1925-2016) – kostarykański polityk, prezydent Kostaryki w latach 1982-1986
 Tode Monge – szósty chan Złotej Ordy w latach 1280-1287
 Alfonso Coto Monge (1915-2006) – kostarykański duchowny katolicki
 Monge Timur – chan Złotej Ordy w latach 1267-1280
 Joaquín García Monge (1881-1958) – kostarykański polityk, pisarz, eseista
 Johnny Araya Monge – kostarykański polityk

Miejsca:
 Place Monge – stacja linii metra w Paryżu
Astronomia:
 (28766) Monge – planetoida
Technika:
 „Monge” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 „Monge” – francuski okręt podwodny z okresu II wojny światowej